Municipio de Watertown puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Watertown (condado de Clinton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Watertown (condado de Sanilac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Watertown (condado de Tuscola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.
 Municipio de Watertown (condado de Carver, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carver.
 Municipio de Watertown (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.